Esquivel ist der Familienname folgender Personen:

 Adhemar Esquivel Kohenque (1929–2013), bolivianischer Geistlicher, Altbischof von Tarija
 Adolfo Pérez Esquivel (* 1931), argentinischer Bildhauer und Friedensnobelpreisträger
 Aniceto Esquivel Sáenz (1824–1898), Präsident Costa Ricas
 Antonio Magaña Esquivel (1909–1987), mexikanischer Literaturwissenschaftler, Schriftsteller und Regisseur
 Ascensión Esquivel Ibarra (1844–1923), costa-ricanischer Politiker; Präsident Costa Ricas
 Aurora Aranda Esquivel († 2010), mexikanische Politikerin
 Carlos Esquivel (* 1982), mexikanischer Fußballspieler
 Celso Esquivel (* 1981), paraguayischer Fußballspieler
 Enrique Esquivel, mexikanischer Fußballspieler
 Felipe Arizmendi Esquivel (* 1940), mexikanischer Geistlicher
 Gerardo Esquivel (* 1966), mexikanischer Fußballspieler
 Jhonatan Esquivel (* 1988), uruguayischer Ruderer
 Jorge Rodríguez Esquivel (* 1968), mexikanischer Fußballspieler
 José Joaquín Esquivel (* 1998), mexikanischer Fußballspieler
 Juan Bautista Esquivel (* 1980), costa-ricanischer Fußballspieler
 Juan de Esquivel (1480–1513), spanischer Konquistador, erster Gouverneur von Jamaika 
 Juan Esquivel Barahonal (~1560–1625+), spanischer Kirchenkomponist
 Juan de Esquivel Navarro (17. Jahrhundert), Autor der Tanzschrift "Discursos sobre el arte del danzado" (1642)
 Juan García Esquivel (1918–2002), mexikanischer Musiker, Bandleader und Filmkomponist
 Julia Esquivel (1930–2019), guatemaltekische Dichterin und Menschenrechtsaktivistin
 Laura Esquivel (* 1950), mexikanische Schriftstellerin
 Manuel Esquivel (1940–2022), Premierminister von Belize
 Matías Nahuel Leiva Esquivel (* 1996), spanisch-argentinischer Fußballspieler, siehe Matías Nahuel Leiva
 Roderick Esquivel (* 1927 oder 1928; † 2010), panamaischer Politiker
 Rogelio Esquivel Medina (* 1940), mexikanischer Geistlicher, Weihbischof in Mexiko-Stadt
 Ximena Esquivel (* 1997), mexikanische Hochspringerin